Schubel ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Lise Schubel (1907–1988), deutsche Anatomin und Hochschullehrerin
 Bärbel Schubel (* 1942), deutsche Bibliothekarin
 Christian Schubel (* 1961), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Heinz Schubel (1906–1997), deutscher Grafiker und Illustrator
 Johannes Schubel (1904–1950), HNO-Arzt und Hochschullehrer in Greifswald